Bolgenach bezeichnet:

 Bolgenach (Weiler Ach), linker Oberlauf der Weiler Ach gegenüber Obermaiselstein, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bolgenach (Weißach), linker Zufluss der Weißach bei Sulzberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg; mit Oberlauf in Bayern

 Bolgenach (Gemeinde Hittisau), Weiler und Katastralgemeinde von Hittisau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg